

Astronomia
311 Claudia – asteroide della fascia principale

Cinema
Claudia – film del 1943 diretto da Edmund Goulding
Claudia – film del 1959 diretto da Walter Beck

Editoria
Claudia – rivista femminile brasiliana pubblicata da Editora Abril

Musica
Claudia – singolo di Finneas O'Connell

Onomastica
Claudia – nome proprio di persona femminile

Persone
Claudia – martire e santa cristiana
Claudia – vergine vestale, figlia di Appio Claudio Pulcro
Claudia Augusta – figlia di Nerone
Claudia Ottavia – figlia di Claudio e Valeria Messalina
Claudia Procula – moglie di Ponzio Pilato
Claudia Rufina – donna citata dal poeta Marziale

Altro 

 Claudia – personaggio delle Cronache dei vampiri di Anne Rice

Pagine correlate
Claudio (disambigua)
Clodia (disambigua)
Claudia Marcella
Claudia Pulcra
Claudia Quinta